8-й национальный чемпионат Грузии по футболу сезона-1996/97 — турнир среди 18 клубов Высшей лиги.

Чемпионом в 8-й раз подряд стало тбилисское «Динамо», опередившее на 17 очков серебряного призёра — «Колхети-1913» из Поти. Третье место заняло батумское «Динамо».

Итоговая таблица

Примечания

Ссылки 
 На RSSSF
 На WildStat

1996/1997
Грузия
Грузия
Спорт в Грузии в 1996 году
Спорт в Грузии в 1997 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1996/1997